LRBG steht für:
 Gesetz über die Landwirtschaftliche Rentenbank, Gesetz über die Landwirtschaftliche Rentenbank, deutsche Förderbank für die Agrarwirtschaft und den ländlichen Raum
 Last Relevant Balise Group, ein Ortsbezug im europäischen Zugbeeinflussungssystem ETCS
 LRGB-Komposit, Astronomie-Farbaufnahme aus geringer aufgelöster RGB-Aufnahme und hoch aufgelöstem Graustufenbild, verbunden mittels Luminanzkanal
 IAR Gimbav Heliport (ICAO-Code), Hubschrauberlandeplatz von Întreprinderea Aeronautică Română in Brașov, Rumänien

Abkürzung